Termín Bleskovec může mít více významů:

 Bleskovec (Zlatohorská vrchovina) – 871 metrů vysoký vrchol Zlatohorské vrchoviny
 Bleskovec (geologie) – český název pro metamorfovanou horninu (či geologický útvar) fulgurit